Децентрализованный турнир 2000 () — 84-й розыгрыш чемпионата Перу по футболу с момента его основания.

Апертура

Клаусура

Сводная таблица

Национальный финал 
«Университарио», выиграв Апертуру и Клаусуру, автоматически стал чемпионом Перу.

Ссылки 
 Чемпионат Перу 2000 на rsssf.com

2000
Перу
Спорт в Перу в 2000 году